Joyeuse kan syfta på:

Joyeuse (svärd) – Karl den stores svärd och sedan 1200-talet Frankrikes kröningssvärd, idag utställt på Louvren i Paris.

Efternamn 
Anne de Joyeuse (1560–1587), fransk hertig, hovman och militär
Guillaume de Joyeuse (1520–1594), marskalk av Frankrike 
François de Joyeuse (1562–1615), fransk kardinal
Henri de Joyeuse (1563–1608), marskalk av Frankrike
Jean-Armand de Joyeuse (1631–1710), marskalk av Frankrike

Frankrikes geografi 

 Joyeuse (Adour) – 27 km långt biflöde till Bidouze som ingår i Adours avrinningsområde i departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Joyeuse, Ardèche – kommun i departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Beyrie-sur-Joyeuse – kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine i sydvästra Frankrike.
 Joyeuse (Rhône) – 18 km långt biflöde till Isère som ingår i Rhônes avrinningsområde i regionen Auvergne-Rhône-Alpes
 Joyeuse (Arnon) – 16 km långt biflöde till Arnon som ingår i Loires avrinningsområde i regionen Centre-Val de Loire